Натуральне число 1298
 1298 рік до нашої ери
 1298 рік нашої ери